Marinovich steht für

 Greg Marinovich (* 1962), südafrikanischer Fotojournalist
 Todd Marinovich (* 1969), US-amerikanischer American-Football-Spieler